Poniższy artykuł przedstawia listę latarni morskich w Korei Północnej

Bibliografia 
 
 

Korea Północna
Korea Północna